Perihelion (полное название: Perihelion Live in Florida) — концертный альбом, DVD британской группы Deep Purple, вышедший в августе 2002 году.

Об альбоме 
Концерт, выпущенный в формате DVD, записан 5 июня 2001 года в Sunrise Theater, Флорида, США. Выпущен в 2002 году. DVD содержит также интервью с музыкантами и их съёмки вне сцены.

Список композиций 
Авторы песен: Ричи Блэкмор, Иэн Гиллан, Роджер Гловер, Джон Лорд, Иэн Пейс; кроме отмеченного
 Woman from Tokyo
 Ted the Mechanic (Гиллан, Морс, Гловер, Лорд, Пейс)
 Mary Long
 Lazy
 No One Came
 Sometimes I Feel Like Screaming (Гиллан, Морс, Гловер, Лорд, Пейс)
 Fools
 Perfect Strangers (Блэкмор, Гиллан, Гловер)
 Hey Cisco (Гиллан, Морс, Гловер, Лорд, Пейс)
 When a Blind Man Cries
 Smoke on the Water
 Speed King
 Hush (Джо Саут)
 Highway Star

Участники записи 
 Иэн Гиллан — вокал
 Джон Лорд — клавишные инструменты
 Роджер Гловер — бас-гитара
 Иэн Пейс — барабаны
 Стив Морс — гитара

Ссылки 
 Обзор на deep-purple.ru
 deep purple. perihelion dvd review — Deep-Purple.net
 Deep Purple — Perihelion (DVD) at Discogs
 DEEP PURPLE Perihelion reviews and MP3 — Prog Archives

Альбомы Deep Purple
Концертное видео